ARA Heroína es el nombre de los siguientes buques de guerra argentinos:
 ARA Heroína (P-32), fragata de la clase Tacoma (ex USS Reading).
 ARA Heroína (D-12), destructor MEKO-360.
Heroína